Sørup Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Sørup Sogn (Rebild Kommune)
 Sørup Sogn (Svendborg Kommune)